Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 4 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luiz Mattar e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Juan-Ignacio Garat e Marcelo Saliola 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (Campioni)
 Shelby Cannon /  Alfonso Mora (quarti di finale)

 Pablo Albano /  Pablo Arraya (quarti di finale)
 Alexandre Hocevar /  Mauro Menezes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991